Le tournoi du Canada est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier I, se dispute à Toronto du 11 au .

Justine Henin Hardenne remporte le simple dames. En finale, elle bat Lina Krasnoroutskaïa, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Kuznetsova et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2003)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
Canada
Sport au Canada en 2003
Tennis en août 2003